Il doppio del torneo di tennis Hamanako Tokyu Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Miki Miyamura che hanno battuto in finale Monique Adamczak e Alexa Glatch 3-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

 Shūko Aoyama /  Miki Miyamura (Campionesse)
 Makoto Ninomiya /  Riko Sawayanagi (primo turno)

 Monique Adamczak /  Alexa Glatch (finale)
 Misa Eguchi /  Miyu Katō (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hamanako Tokyu Cup 2012